Византион — одно из древних названий Византия (ныне Стамбул).
 Византион или Byzantion — периодическое издание в Бельгии.